Der Wettkampf der Männer im Degenfechten bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro fand am 9. August 2016 in der Arena Carioca 3 statt. Olympiasieger wurde der Südkoreaner Park Sang-young. Silber ging an Géza Imre (Ungarn) vor Gauthier Grumier aus Frankreich, der die Bronzemedaille gewann.

Titelträger

Ergebnis

Finalrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 

 Result Book Fencing 2016

Degen Manner